Municipio de Linwood puede hacer referencia a:

 Municipio de Linwood (condado de Anoka, Minnesota);
 Municipio de Linwood (condado de Butler, Nebraska).